Bauhaus, escola d'art i arquitectura alemanya.
 Bauhaus (grup de música), grup de rock gòtic anglès.
 Bauhaus (gran superfície comercial), empresa de grans superfícies especialitzades en productes per a la llar, construcció, ferreteria i jardineria, etc.